Les Dieux du stade peut se référer à :
 Les Dieux du stade, un film documentaire allemand de propagande nazie en deux parties réalisé par Leni Riefenstahl en 1936.
 Les Dieux du stade, un calendrier des joueurs de rugby du Stade français.
 Les Dieux du Stade, jeu vidéo de simulation athlétique.